Stonewall Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stonewall Township (Arkansas)
 Stonewall Township (North Carolina)
 Stonewall Township (Oklahoma)